Waterkot (Erembodegem)
Waterkot (Ruiselede)